«Джимми-Голливуд» () — кинофильм режиссёра Барри Левинсона, вышедший на экраны в 1994 году.

Сюжет 

Джимми Альто, бывший когда-то коммивояжёром в Нью-Джерси, уже несколько лет живёт в Голливуде и мечтает сниматься в кино. Поклонник Марлона Брандо, он в ожидании приглашений на съёмки гуляет по улицам со своим другом Уильямом. Постепенно, видя всё возрастающую преступность в городе, Джимми вместе с другом берут на себя роль мстителей и охранников города. Несмотря на мизерные результаты, это помогает герою самоутвердиться, так как о нём наконец начинают говорить все.

Актёры 
 Джо Пеши — Джимми Альто
 Кристиан Слейтер — Уильям
 Виктория Абриль — Лоррейн де ла Пенья
 Джейсон Бех — детектив
 Джон Котран — детектив
 Харрисон Форд — камео

Фильмы США 1994 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы Барри Левинсона
Фильмы о вигилантах
Фильмы об актёрах
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы о Голливуде